Рюдесхайм-на-Рейне
 Рюдесхайм (Наэ)